Jurado kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Juradó (ort), Chocó, 
 Juradó (kommun), Chocó, 
 Jurado (flygplats i Colombia), Antioquia, 

Robotskapade Colombiaförgreningar